Hartmann je ime ali priimek več oseb:
 Božo Hartmann, glasbenik, šolnik (preds. slov. glasbene šole v Celovcu)
 Gerald Hartmann, direktor Geoparka Karavanke 
 Eduard von Hartmann, nemški filozof (1842-1906)
 Karel Hartmann, češki hokejist (1890-?)
 Katarina Hartmann, slovenskokoroška pevka in igralka
 Hartmann von Aue, nemški pesnik (ok. 1160-1210)
 László Hartmann, madžarski dirkač (1901-1938)
 Nicolai Hartmann, nemški filozof (1882-1950)
 Stephan Hartmann, nemški filozof (*1968)

Glej tudi 
 priimek Hartman
 Hartman (ime)